Henrik Ipsen ist der Name folgender Personen:

* Henrik Ipsen (Kameramann) (* 1961), dänischer Kameramann
 Henrik Ipsen (Schauspieler) (* 1966), dänischer Schauspieler
 Henrik Ipsen (Fußballspieler) (* 1973), dänischer Fußballspieler und Torwarttrainer

Siehe auch:
 Henrik Ibsen (1828–1906), norwegischer Dramatiker